Arrokiaga (en francès i oficialment Roquiague) és un municipi d'Iparralde al territori de Zuberoa, que pertany administrativament al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània). Limita amb les comunes de Sohüta al nord, Maule-Lextarre al nord-oest, Barkoxe a l'est, Gotaine-Irabarne i Mendikota a l'oest i Zalgize-Doneztebe al sud-oest.

Demografia

Referències 

Municipis de Zuberoa